Met de dode hoek wordt het deel van de directe omgeving bedoeld, dat iemand niet kan zien.

 Dode hoek (auto), deel rond een voertuig dat de chauffeur niet ziet 
 Dode hoek (schip), deel rond een vaartuig waarin de schipper niet kan zien wat zich er bevindt
 Dode hoek (zeilen), windrichtingen die niet te bezeilen zijn
Dode hoek (film), film van Nabil Ben Yadir uit 2017